Motocyklowe Grand Prix Francji 2015 – piąta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, którą rozegrano 17 maja 2015 roku na torze Circuit de la Sarthe w Le Mans.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Przypisy 

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2015
2015 we Francji
2015